La denominación de Carretero puede referirse a:

 Carretero, persona que fabrica o conduce carros o carretas.
 Ajo carretero, guiso de la cocina española.

Personajes 
 Gregorio Carretero (?-1819), militar español que participó en la Guerra de independencia española y en la lucha contra la independencia hispanoamericana.
 Arturo Carretero (1852-1903), grabador en madera español.
 Aurelio Carretero (1863-1917), escultor español.
 Anselmo Carretero (1908-2002), ensayista español, fundador de la corriente del castellanismo conocida como «carreterismo».
 Vicente Carretero (1915-?), ciclista español, profesional entre 1932 y 1947.
 Andrés Manuel Carretero (1927-2004), historiador autodidacta argentino.
 José Luis Carretero (1941-2007), botánico, ingeniero agrónomo y profesor español.